Reichmann (ou Reichman) est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Claude Reichman (né en 1937), docteur en chirurgie dentaire et homme politique français ;
 Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), psychanalyste allemande ;
 Gisela Reichmann, patineuse artistique autrichienne ;
 Jean-Luc Reichmann (né en 1960), animateur de télévision et de radio français ; 
 Paul Reichmann (1930-2013), homme d'affaires canadien, fils de Renée Reichmann;
 Renée Reichmann (1898-1990),  matriarche de la famille Reichmann, mère de Paul Reichmann connue pour son rôle d'aide aux victimes de la Shoah, durant la Seconde Guerre mondiale;
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif